Волоцкие (, Волосские) — древний дворянский род.

При подаче документов (07 мая 1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Волоцких и царская жалованная грамота Фёдору Евтифеевичу Волоцкому на деревни, пустоши и пожни в Воскресенской, Уточенской и Березницкой волостях Вологодского уезда (1670). Документы предоставлены Иваном Волоцким.

С начала XVII века Волоцкие разделились на несколько ветвей:

 Потомки Тихона Александровича Волоцкого, записаны в VI части родословных книг  Вологодской и Костромской губерний. Этот род Волоцких пользуется гербом Равич.
 Волоцкие вёрстанного поместьем (1620), записаны в VI части родословных книг Вологодской и Московской губернии.
 Потомки Панкратия Евстигнеевича Волоцкого, вёрстанного (1632), записаны в VI часть родословных книг Вологодской и Костромской губерний.
 Потомки Михаила Андреевича Волоцкого (конец XVII века), записаны в VI часть родословной книги Вологодской губернии.

Существует ещё род Волоцких, получивший дворянство (1840), происходящий из духовного звания и внесённый в III часть родословной книги Саратовской губернии.

Происхождение и история рода 
Происходят от польского выходца Александра Волоцкого, по прозванию Анфала (Нафала), и получившего поместья в Вологодском уезде (1508). Сыновья его, Никита и Леонтий, по прозванию Леваш, служили в 1-й статье детей боярских по Вологде и убиты при взятии Казани (1552). Василий и Никита Михайловичи, Фёдор Иванович и Фёдор Борисович воеводы в казанском походе (1544). Фёдор Борисович воевода в Шведском походе (1549). Рычко Анфалович поручился по князю А.К. Воротынскому (1563).

Степан Александрович Волоцкий († 1607) боярином в царствование Бориса Годунова, при Лжедмитрии и Василии Шуйском, принял иночество с именем Савватий, у него жена Марфа Ивановна (урождённая княжна Голицына). 

Пятеро представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Известные представители 

 Волоцкой Дмитрий Иванович — воевода в Туле (1600).
 Волоцкой Яков Посникович — умер от ран, полученных во время осады Смоленска († 1634).
Волоцкий Иван Григорьевич — московский дворянин (1676).
 Волоцкой Василий — воевода в Орле (1686).
 Волоцкой Василий — подьячий, воевода в Алатыре (1693).
 Волоцкой Григорий Иванович — стольник (1687-1692), женат на Ульяне Александровне (урождённой княжне Ухтомской).
Волоцкой Александр Алексеевич — генерал-лейтенант, ставропольский губернатор.

См. также 
 Князья Волоцкие
 Волоцкий
 Волоцкая

Примечания

Литература 
 
 
 ДС, том III, стр.59

Шляхетские роды герба Равич